Vara kan avse:

 Varor – objekt som besitter ett ekonomiskt värde.
 Vara (filosofi) – en kategori inom den filosofiska disciplinen ontologi

Geografi

Estland 
 Vara, Estland –  ort i Tartu län
 Vara kommun, Estland –  tidigare kommun i Tartu län

Sverige 
 Vara, Västergötland –  tätort i Vara kommun, Västra Götalands län
 Vara kommun –  kommun i Västra Götalands län
 Vara socken – en socken i Västergötland
 Vara landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län (1862–1936)
 Vara municipalsamhälle – tidigare municipalsamhälle i Vara landskommun (1883–1894)
 Vara köping – tidigare administrativ köping i Skaraborgs län (1894–1971)
 Vara församling – en tidigare församling i Skara stift –2018 
 Vara distrikt – ett distrikt i Vara kommun 2016–